Deuse ist der Familienname folgender Personen:

Jochen Deuse (* 1967), deutscher Ingenieur
Werner Deuse (* 1944), deutscher Altphilologe